Лига АБА (), также известная как Адриатическая Лига (). По спонсорским причинам носила также названия Goodyear Лига (2001—2006) и NLB Лига (2006—2011). Является сильнейшей баскетбольной лигой в регионе и включает в себя клубы из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Северной Македонии.

Лига существует параллельно с чемпионатами стран, входящими в лигу. Все команды, выступающие в Адриатической лиге также выступают в своих национальных чемпионатах. Лига является частным предприятием и основана в 2001 году словенской компанией Sidro. Лига является членом УЛЕБ и членом Евролиги, победитель Лиги ABA получает право на следующий сезон выступать в Евролиге.

В разные годы в турнире также принимали участие «Нимбурк» (Чехия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Сольноки Олай» (Венгрия) и «Левски» (Болгария), но с сезона 2015-16 к участию допускаются только представители шести стран бывшей Югославии.

В 2017 году появился Второй дивизион. Клуб, занявший последнее место, вылетает напрямую, предпоследнее — играет стыковые матчи со второй командой.

Текущий состав лиги

Победители 

 в сезоне 2003-04 ФМП Железник выступал под названием «Рефлекс».

Успехи клубов

См. также 
Международная женская региональная баскетбольная лига

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте Eurobasket.com

Баскетбольные организации
Баскетбол в Хорватии
Баскетбол в Сербии
Баскетбол в Боснии и Герцеговине
Баскетбол в Словении
Лига ABA
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2001 года